Натуральне число 608
 608 рік до нашої ери
 608 рік нашої ери